

Caratteristiche tecniche
È un centrocampista centrale.

Carriera

Club
È cresciuto nelle giovanili dell'.

Nazionale

Nazionali giovanili
Con la Nazionale Under-20 di calcio dell'Argentina ha preso parte al Campionato sudamericano di calcio Under-20 2011 disputando cinque incontri.

Collegamenti esterni